Aleksandra słupska (ur. ok. 1437, zm. zap. 17 października 1451) – córka Bogusława IX, księcia stargardzkiego i słupskiego oraz Marii mazowieckiej. 

Jej imię znane jest z noty obituarnej (1451) klasztoru kartuzów pod Darłowem. Zmarła na skutek zarazy, która ówcześnie szerzyła się na Pomorzu. Przypuszczalnie była narzeczoną Albrechta III Achillesa, margrabiego, elektora Brandenburgii, z którym planowano zawarcie małżeństwa w lipcu 1446. Z niewiadomych przyczyn – zaręczyny zostały zerwane.

Genealogia

Przypisy

Bibliografia 
 
 Szymański J.W., Książęcy ród Gryfitów, Goleniów – Kielce 2006, .

Gryfici
Urodzeni w XV wieku
Zmarli w 1451